Renaissance ( für Wiedergeburt) bezeichnet als Fremdwort dasselbe wie „Wiedergeburt“ (ein Wiederaufleben) und darüber hinaus:
 Renaissance, kunst- und kulturgeschichtliche Epoche in Europa im 14.–17. Jahrhundert
 technische Renaissance ist ein Sammelbegriff für eine technische Innovation, die auf Erfindungen früherer Zeiten beruht (Beispiel Wasserrad).
 Regionale Ausprägungen der Renaissance in Deutschland:
 Lipperenaissance
 Weserrenaissance
 Weitere geschichtliche und kulturgeschichtliche Epochen:
 Karolingische Renaissance (7./8. Jh.)
 Makedonische Renaissance (9./10. Jh.)
 Ottonische Renaissance (10./11. Jh.)
 Hochmittelalterliche „Renaissance“ (12. Jh.)
 Palaiologische Renaissance (13. Jh.)
 Neorenaissance (19. Jh.)
 Irische Renaissance (19./20. Jh.)
 Renaixença (Katalanische Renaissance, 19. Jahrhundert)
 Chinesische Kulturrenaissance, (Taiwan, 20. Jh.)
 Renaissance (Band), britische Progressive-Rock-Band
 Renaissance (Film), Science-Fiction-Film (2006)
 Renaissance (Partei), neuer Name der politischen Partei La République en Marche (Frankreich)
 Renaissance (Monaco), politisches Bündnis im Fürstentum Monaco
 Renaissance (Schiff, 1966), französisches Passagierschiff
 Renaissance (Zeitschrift, 1900), eine reformkatholische Zeitschrift (München, 1900–1907)
 Renaissance (Zeitschrift, 1941), eine von Juli bis Oktober 1941 herausgegebene Exilzeitschrift des ISK

Renaissance ist der Titel folgender Musikalben:
 Renaissance (Renaissance-Album), Album der britischen Band Renaissance
 Renaissance (Stress-Album), Album des Schweizer Rappers Stress
 Renaissance (Beyoncé-Album), Album der US-amerikanischen Sängerin Beyoncé

Siehe auch:

 La Renaissance
 Renaissance-Humanismus
 Philosophie der Renaissance und des Humanismus
 Renaissance Center, höchstes Gebäude von Detroit
 Renaissance Hotels, Hotelkette von Marriott International
 Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre ein in Bau befindliches Talsperrenprojekt am Blauen Nil
 Renascença